Pekin ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pekin (Illinois)
 Pekin (Iowa)
 Pekin (Kentucky)
 Pekin (New York)
 Pekin (North Carolina)
 Pekin (North Dakota)
 Pekin (Ohio)
 Pekin Heights, Illinois

Pekin ist der Familienname folgender Personen:
 Büşra Pekin (* 1982), türkische Schauspielerin und Autorin
 Colleen Pekin (* 1957), australische Sprinterin
 İsmail Hakkı Pekin (* 1951), türkischer Offizier
 Lyndsay Pekin (* 1986), australische Leichtathletin

Siehe auch:
 Peking (Begriffsklärung)